Vrijheid (sociologie), de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan
Zonder (verdere) kosten (bijvoorbeeld vrij reizen), zoals bij een abonnement, of als secundaire arbeidsvoorwaarde
Vrije software, software die vrij mag gebruikt of aangepast worden
Verlof, tijdelijk niet hoeven werken
Vrijheid (filosofie), filosofie van de geest
Vrij (plaats), een buurtschap in het Limburgse Bergen
Vrij (single), een nummer van Nick en Simon
Vrijen, knuffelen met een seksuele lading
Vrij (radioprogramma), een radioprogramma op 3FM
Vrij (Henk Westbroek), een album van Henk Westbroek uit 1994
Vrij (Jim Bakkum), een album van Jim Bakkum uit 2007